Карл Май:

 Май, Карл Иванович (1820—1895) — педагог-практик.
 Май, Карл (писатель) (1842—1912) — немецкий писатель и поэт, композитор.
 Май, Карл (футболист) (1928—1993) — немецкий футболист.